Macromedia Flash Player, programari reproductor multimèdia creat per Macromedia vegeu Adobe Flash Player
 Partit Federalista Hongarès (del seu nom en hongarès Magyar Föderalista Párt), partit polític d'Hongria
 Recorregut lliure mitjà (del seu nom en anglès Mean Free Path), distància mitjana que recorre una partícula entre interaccions
 Proteïna de fusió de membrana (del seu nom en anglès Membrane Fusion Protein), proteïna que intervé en processos de secreció a través de la membrana plasmàtica